Ку́бок Незале́жності Вірме́нії () — одне з головних футбольних змагань у Вірменії. Спочатку називався як Кубок Вірменії, заснований у 1939 році, коли турнір був складовою частиною Кубка СРСР. Зі здобуттям незалежності в 1992 році, турнір набув нинішню назву і традиційно фінал проводиться в травні.

Переможці

Посилання 
 Профіль на rsssf.com 
 Профіль на klisf.info 
 Профіль на soccerassociation.com 
 Профіль на soccerway.com 
 Профіль на weltfussball.de 
 Профіль на european-football-statistics.co.uk 

засновані 1939